Австрали́йско-Новозела́ндская митропо́лия (, ) — епархия Сербской православной церкви на территории Австралии и Новой Зеландии. Епархиальный центр — Сидней.

История 
В марте 1969 года православные сербские приходы в Австралии и Новой Зеландии вошли в состав новообразованной Западно-Европейской и Австралийско-Новозеландской епархии, правящим архиереем которой был назначен епископ Лаврентий (Трифунович). Его попечением в Австралии были созданы условия для организации новой епархии.

Епархия была основана в 1973 году и существовала параллельно с епархией Австралии и Новой Зеландии обособившейся в 1963 году Новограчаницкой митрополии.

В 1992 году клир и паства Новограчаницкой митрополии примирились с матерью-церковью, но епархии слиты не были и проложили существовать параллельно. С 1999 года обе епархии возглавлял один архиерей.

На конец 2000-х годов насчитывала 19 священников и 22 прихода.

В 2011 году две параллельные епархии были объединены в Австралийско-Новозеландскую митрополию.

Епископы 
 Николай (Мрджа) (9 сентября 1973 — май 1978)
 Василий (Вадич) (3 сентября 1978 — 14 сентября 1986)
 Лонгин (Крчо) (14 сентября 1986 — май 1992)
 Лука (Ковачевич) (17 августа 1992 — 13 мая 1999)
 Никанор (Богунович) (13 мая 1999 — 19 мая 2003) в/у, еп. Австралии и Новой Зеландии
 Милутин (Кнежевич) (20 июля 2003 — 27 мая 2006)
 Ириней (Добриевич) (15 июля 2006 — 26 мая 2016)
 Силуан (Мракич) (с 7 августа 2016)

См. также 
 Православие в Австралии
 Сербы в Австралии

Литература

Ссылки 
 Устав епархии

Епархии Сербской православной церкви
Православие в Австралии
Православие в Новой Зеландии
Австралийско-Новозеландская митрополия